Schachspieler steht für:

 Der Schachspieler (1927), französischer Stummfilm von Raymond Bernard
 Der Schachspieler (Dürrenmatt), Erzählung von Friedrich Dürrenmatt
 Die Schachspieler, indischer Film von Satyajit Ray (1977)
 Die Schachspieler, Gemälde von Liberale da Verona

Siehe auch:
 Die Schachspielerin, französischer Film (2009)